La saison 1954-1955 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la deuxième saison consécutive.

C'est une saison nouvelle difficile que va connaître le club héraultais englué dès le début de la saison dans les trois dernières places du classement. Et c'est finalement, grâce à un bonne fin de saison, que les somistes vont remonter pour terminer finalement à la .

En Coupe de France, les somistes vont chuter lors des trente-deuxièmes de finale mais vont se ressaisir lors de la Coupe Drago en atteignant les quarts de finale après avoir éliminé le SC Toulon, qui avait été leur bourreau en Coupe de France.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1954-1955 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier